Battlelore peut faire référence à :
 BattleLore, un jeu de société de Richard Borg (2006).
 Battlelore, un groupe finlandais de métal épique.